Ontgassen
 Ventilatie
 Zomernachtventilatie